Гоньи:
 Гоньи — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Гоньи — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.

Фамилия
 Гоньи, Иосу (род. 1990) — испанский гандболист, левый защитник.
 Гоньи, Эрнесто (род. 1985) — уругвайский футболист, защитник.